Daniel Oliva Augusto (São Paulo, 29 de abril de 1975) é um guitarrista, violinista, compositor e arranjador brasileiro. Juntamente com a banda Zomba, lançou em 1998 seu primeiro disco de forma independente.

Naturais da cidade de São Paulo
Guitarristas do estado de São Paulo
Violinistas do estado de São Paulo
Compositores do estado de São Paulo
Arranjadores do estado de São Paulo
Músicos de música popular brasileira